Kréta jelentheti:

 Kréta, Görögországhoz tartozó sziget
 Kréta, földtörténeti kor
 Kréta, íróeszköz
 Kréta, biogén kőzetfajta
 Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer rövidítése (KRÉTA)